Peter Kreuder ist der Name folgender Personen:

* Peter Kreuder (Sänger) (1870–1931), deutscher Sänger (Tenor) 
 Peter Kreuder (Komponist) (1905–1981), deutscher Komponist, Pianist und Dirigent